

Кутушево — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Кутушево — присілок, Мечетлінський район, Башкортостан